

Codici 
 COY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coolawanyah (Australia)

Geografia 
 Coy – località del comune di Lorca (Spagna)
 Coy – città dell'Arkansas (Stati Uniti d'America)